Bleriot – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
Louis Blériot – industriale e pioniere dell'aviazione francese, fondatore dell'azienda aeronautica che porta il suo nome
Blériot Aéronautique – azienda aeronautica francese ora scomparsa
Medaglia Louis Blériot – onorificenza aeronautica conferita dalla Fédération Aéronautique Internationale (FAI)